Poestoje (Archangelsk) - meer in de Russische oblast Archangelsk
 Poestoje (Kaliningrad) - meer in de Russische oblast Kaliningrad
 Poestoje (Kazachstan) - meer in Kazachstan
 Poestoje (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Poestoje (Vologda) - meer in de Russische oblast Vologda